James Connolly ist der Name folgender Personen:

* James Connolly (Gewerkschafter) (1868–1916), irischer Gewerkschafter und Politiker
 James Connolly (Dreispringer) (1868–1957), US-amerikanischer Dreispringer und Autor
 James Connolly (Langstreckenläufer) (1900–1940), US-amerikanischer Mittel- und Langstreckenläufer
 James A. Connolly (1843–1914), US-amerikanischer Politiker
 James G. Connolly (1886–1952), US-amerikanischer Politiker
 James J. Connolly (1881–1952), US-amerikanischer Politiker
 James Louis Connolly (1894–1986), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Fall River